Henric Bratt kan syfta på:

 Henric Bratt den äldre (1725-1779), svensk brukspatron
 Henric Bratt den yngre (1758-1821), svensk brukspatron